

Cucina 
 Christmas fruit cake – dolce britannico e irlandese
 Fruitcake – altro nome del plum cake, dolce

Musica 
 Fruitcake – album degli Eraserheads del 1996
 Fruitcake – extended play degli Eraserheads del 1996
 Fruitcake – singolo dei Superiors del 2010

Altro 
 Fruitcake Bluff – falesia dell'Antartide
 Fruitcake – insulto dello slang LGBT
 The Fruitcake – episodio della terza stagione della serie televisiva The Adventures of Ozzie and Harriet